S1 steht für:
 S1 (Fernsehsender), privater Schweizer Fernsehsender
 eine Starterklasse der Schwimmer in paralympischen Sportarten, siehe Startklassen im paralympischen Schwimmsport#S1
 S1 (1913), Spionagefilm von Urban Gad mit Asta Nielsen (1913)
 Integrated Truss Structure S1, eine Gitterstruktur der ISS-Raumstation
 PRR-Klasse S1, eine Lokomotive der Pennsylvania Railroad
 SJ S1, eine Dampflokomotiv-Baureihe der Schwedischen Staatsbahnen
 S1-Netz DDR, das ehemalige Selbstwähl-Fernsprechnetz der staatlichen Sicherheitsorgane der DDR
 S1-Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF); siehe Medizinische Leitlinie#Leitlinien-Entwicklung
 Sockel S1, ein Prozessorsockel für AMD-Prozessoren
 SSBS S1, eine französische Mittelstreckenrakete
  ACPI-Energiezustand S1
 Audi Sport quattro S1, ein Rallyefahrzeug von Audi, siehe Urquattro#Sport quattro S1
 Audi S1, die sportliche Variante des PKW-Modells Audi A1
 Geely S1, ein SUV von Geely
 San Vito S1, Automodell
 Sin S1, ein Sportwagen von Sin Cars
 eine Klasse im Motorradrennsport, siehe Supermoto#Rennsportserie
 die niedrigste Sicherheitsstufe für gentechnische Arbeiten z. B. in Laboratorien, siehe Biologische Sicherheitsstufe#Sicherheitsstufe 1
 die niedrigste Schutzstufe (meist als BSL-1 abgekürzt) für Arbeiten mit biologischen Arbeitsstoffen z. B. in Laboratorien, siehe Biologische Schutzstufe#Schutzstufe 1
 Primärer somatosensorischer Cortex, ein Teil der Großhirnrinde, siehe Somatosensorischer Cortex
 Kleinschlepper S1
 Preußische S 1, eine Schnellzuglokomotive der Preußischen Staatseisenbahnen
 Samsung Galaxy S, das erste Smartphone der Samsung-Galaxy-Reihe

S1 steht für die S-Bahn-Linien:
 S-Bahn-Linie 1 (Berlin)
 S-Bahn-Linie 1 (Dresden)
 S-Bahn-Linie 1 (Frankfurt)
 S-Bahn-Linie 1 (Hamburg)
 S-Bahn-Linie 1 (Kärnten)
 S-Bahn-Linie 1 (Mitteldeutschland)
 S-Bahn-Linie 1 (München)
 S-Bahn-Linie 1 (Nürnberg)
 S-Bahn-Linie 1 (Oberösterreich)
 S-Bahn-Linie 1 (Rhein-Neckar)
 S-Bahn-Linie 1 (Rhein-Ruhr)
 S-Bahn-Linie 1 (Salzburg)
 S-Bahn-Linie 1 (Steiermark)
 S-Bahn-Linie 1 (Stuttgart)
 S-Bahn-Linie 1 (Tirol)
 S-Bahn-Linie 1 (Vorarlberg)
 S-Bahn-Linie 1 (Wien)

S1 steht für die Straßen:
 Wiener Außenring Schnellstraße, eine Schnellstraße in Österreich
 Droga ekspresowa S1, eine Schnellstraße in Polen
 S1 (Georgien), eine Hauptverkehrsstraße in Georgien

S 1 steht für:
 Abteilung S 1 in einem militärischen Stab, zuständig für Personal, Innere Führung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

S-1 steht für:
 Swift S-1, polnisches Leichtflugzeug

Š-1 steht für:
 Letov Š-1, ein einmotoriger, zweisitziger Doppeldecker

S I steht für:
 Caspar S I, Mehrzweckflugzeug der Caspar-Werke

Siehe auch:
 SI

Abkürzung